Dorel este un prenume masculin românesc.

Personalități
 Dorel Vișan, actor, director și poet român
 Dorel Dorian, deputat român în legislaturile 1996 - 2000 și 2000 - 2004
 Dorel Zugrăvescu, inginer geofizician român
 Dorel Stoica, fotbalist român
 Dorel Șandor, analist politic român
 Dorel Livianu, cântăreț român de origine evreiească
 Dorel Zaharia, jucător român de fotbal legitimat la echipa Săgeata Năvodari
 Dorel Zaica, pictor și grafician din România

Altele
 Dorel (personaj), personaj din reclame celebre din România

Vezi și 
 
 Doru